Tetra sta nella lingua greca per il numero quattro. Vedi anche:

 Tetra, personaggio in The Legend of Zelda: The Wind Waker.

 Tetra Pak, azienda per l'imballagio di alimentari.

 Mitsubishi TETRA, un modello di autovettura.

 TETRA, acronimo di Terrestrial Trunked Radio.

 Tetra, un tipo di pesce particolarmente apprezzato per l'allevamento negli acquari.